Алту́фьевское шоссе́ — улица в районе Отрадное, Алтуфьевском районе, районах Бибирево и Лианозово Северо-Восточного административного округа города Москвы. Проходит от Малого кольца Московской железной дороги до границы города в районе пересечения с МКАД.

Название 
Современное название улица получила как ведущая к бывшему подмосковному селу Алтуфьево, включённому в состав Москвы в 1960 году. Изначально такое название носила дорога от посёлка Бескудниково по направлению к Алтуфьеву.

Начальный участок от Малого кольца МЖД до реки Лихоборки носил название Новое Владыкинское (Нововладыкинское) шоссе, в 1956 году он вошёл в состав Владыкинского шоссе, ранее именовавшемуся Вогаусским (шоссе Вогау), поскольку оно было построено на деньги немцев, промышленников Вогау, которые, по данным на 1914 год, входили в число богатейших семей России. Оно, в свою очередь, в 1958 году вошло в состав новосозданной Ботанической улицы. На карте Москвы начала 1960-ых годов участок от пересечения с Лихоборкой до пересечения с нынешней улицей Хачатуряна проходит по улице Ракчеева посёлка Нововладыкино. В посёлке Лианозово трасса шоссе проходила по Московской улице. Современная трассировка шоссе возникла в 1965 году, когда все эти улицы были объединены в одну.

Описание 
Шоссе проходит строго на север и начинается как продолжение улицы Комдива Орлова и Ботанической улицы сразу за 1-м Алтуфьевским путепроводом через пути Малого кольца МЖД. В этом же месте расположены съезды на Сигнальный и Нововладыкинский проезды. Севернее улицу в коллекторе пересекает река Лихоборка, затем справа примыкает улица Хачатуряна, а слева — проектируемый проезд № 2236.

После этого шоссе имеет дублёры с обеих сторон почти на всей протяжённости. До 2-го Алтуфьевского путепровода к шоссе посредственно примыкает справа лишь восточная часть проектируемого проезда № 5350, являющаяся фактическим началом улицы Римского-Корсакова. К дублёру по нечётной стороне примыкают проектируемые проезды № 4875, № 2257, № 5350 (западная часть).

Под 2-м Алтуфьевским путепроводом ранее проходила Бескудниковская железнодорожная ветка. Под мостом проходят съезды на Поморскую улицу (по нечётной стороне) и улицу Декабристов (по чётной стороне).

Далее располагается 3-й Алтуфьевский путепровод, под которым проходят Медведковская железнодорожная ветка и развороты дублёров. К ним по чётной стороне к югу от ветки прилегает Высоковольтный проезд, а к северу по нечётной — Путевой проезд.

Затем к улице по чётной стороне прилегают Бибиревская и Костромская улицы, улицы Пришвина и Лескова, а по нечётной — Стандартная и Инженерная улицы, проектируемый проезд № 4648 (к западному дублёру), Илимская и Череповецкая улицы. В конце шоссе пересекается Вологодским проездом, Алтуфьевской речкой в коллекторе и МКАД. 

За городом шоссе продолжается в виде узкой дороги, которое, поворачивая на северо-восток через Челобитьевское шоссе, посёлок Вёшки, деревни Вёшки и Ховрино (там шоссе носит название Центральная улица), выходит на 4-й километр Осташковского шоссе.

Шоссе имеет по четыре полосы движения в каждую сторону, одна из которых предназначена для общественного транспорта. Проезжие части разделены бетонным ограждением. На отдельных участках шоссе имеет боковые проезды — от улицы Хачатуряна до улицы Декабристов и от Бибиревской улицы до Костромской улицы — двухсторонние, от Костромской и Илимской улиц до Вологодского проезда — односторонние.

Здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 № 1 — бизнес-центр «Бета-Престиж»
 № 31с1 — автотехцентр ОАО «Транскиносервис» (бывш. автобаза Госкино)
 № 31Ж — таксомоторный парк № 20 ООО «Питеравто»
 № 37 — бывшая плодоовощная база Свердловского района
 № 33А — мусоросжигательный завод (спецзавод № 2)
 № 43 — НИКИМТ (Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии)
 № 79А — ФГУП «Московский конструкторско-производственный комплекс „Универсал“» (производство средств десантирования техники и грузов, а также средств наземного обслуживания летательных аппаратов)
 № 147 — усадьба Алтуфьево XVIII—XIX веков и храм Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве, 1760—1763 годов.

По чётной стороне:
 № 2 — гостиница «Восход»
 № 4 — Храм Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкине, 1858—1860 годов, арх. А. Ф. Ярошевский, иконостас 1897 года.
 № 22Б — супермаркет «Перекрёсток», отделение Росбанка
 № 28 — здесь располагалось первое московское рок-кафе «Отрадное» («Отрыжка»), место гибели его создателя, бас-гитариста группы «Монгол Шуудан» Алексея Полякова
 № 28к1 — медицинский центр «ПолиКлиника Отрадное»
 № 44 — бизнес-центр «Альтеза»
 № 48 — деловой центр «Алтуфьево-48» (бизнес-центр класса А)
 № 70с1 — ТРЦ «Маркос-Молл»
 № 80 — ТЦ «Арфа»
 № 86к1 — ТЦ «Ареал»

Общественный транспорт 

На Алтуфьевском шоссе несколько раз предпринимались попытки ввести выделенную полосу для общественного транспорта, была нанесена разметка, дважды развешивались знаки, но введение всё время откладывалось, в том числе и широко анонсированное введение полосы с 1 ноября 2012 года. Несмотря на многочисленные опровержения, в этот день выделенные полосы на Алтуфьевском шоссе были всё-таки введены. После введения выделенной полосы ширина полос была уменьшена, что позволило увеличить их общее количество с 3 до 4 в каждом направлении.

Линия троллейбусного маршрута № 73 по шоссе запущена в 1977 году, демонтирована в конце 2020 — начале 2021; маршрут постепенно переведён на электробусный т73 с 1 сентября 2018 года, став самым первым в Москве.

В районе платформы Дегунино расположен таксомоторный парк № 20 ООО «Питеравто», а на пересечении с Бибиревской улицей — основная площадка Северо-Восточного филиала ГУП «Мосгортранс» (3-й автобусный парк).

Внеуличный транспорт

Станции метро

Станции Московского центрального кольца

Железнодорожные станции и платформы

Наземный транспорт

Автобусы 
 23:  —  — Алтуфьевское шоссе —  — ЖК «Юрлово»
 92: Платформа Моссельмаш —  —  —  — Алтуфьевское шоссе — 6-й микрорайон Бибирева
 98: Юрловский проезд —  — Алтуфьевское шоссе —  — 
 259:  — Алтуфьевское шоссе —  — Улица Корнейчука
 282:  —  —  — Алтуфьевское шоссе —  — Улица Корнейчука
 380:  — Алтуфьевское шоссе —  — 
 571: Микрорайон 4 «Д» Отрадного —   — Алтуфьевское шоссе —  — Алтуфьевское шоссе —  —  — Платформа Грачёвская
 618: Районный центр «Марс» — Алтуфьевское шоссе —  —  — Осташковская улица
 644: 6-й микрорайон Бибирева —  —  —  — Северный, 1-й микрорайон
 685: Арбамцевская улица — Алтуфьевское шоссе —  —  —  — Посёлок Северный
 836: 6-й микрорайон Бибирева — Алтуфьевское шоссе —  —  —  — 9-я Северная линия
 н9:  —  —  —  —  — Алтуфьевское шоссе —  — Алтуфьевское шоссе —  — 6-й микрорайон Бибирева

Электробусы 
 т73:  —  —  — Алтуфьевское шоссе —  — 6-й микрорайон Бибирева
 т80: 6-й микрорайон Бибирева — Алтуфьевское шоссе —  —  — Платформа Лось
 53:  — Алтуфьевское шоссе —  —  —  — Улица Корнейчука
 353:  — Алтуфьевское шоссе —  —  —  — Осташковская улица
 637:  —  — Алтуфьевское шоссе —  — 
 803:  — Алтуфьевское шоссе —  — Алтуфьевское шоссе —

Примечания

Литература 
 Памятники архитектуры Москвы. Окрестности старой Москвы (северо-западная и северная часть территории). М., «Искусство XXI век», 2004, ISBN 5-98051-011-7, с. 185—192

Ссылки 
 Алтуфьевское шоссе на mom.ru
 

Автомобильные дороги Московской области
Вылетные магистрали Москвы
Улицы Москвы, появившиеся в 1965 году